Shūko Aoyama e Ena Shibahara erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Nadežda Kičenok e Ioana Raluca Olaru hanno sconfitto Kaitlyn Christian e Sabrina Santamaria con il punteggio di 2-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Nadežda Kičenok /  Ioana Raluca Olaru (campionesse)
  Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (finale)

  Makoto Ninomiya /  Renata Voráčová (quarti di finale) 
  Lidzija Marozava /  Aljaksandra Sasnovič (quarti di finale)

Wildcard 

  Daria Mishina /  Ekaterina Shalimova (primo turno)

<li>  Elena Vesnina /  Vera Zvonarëva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2021